Села:
 Васюківка — Дніпропетровська область, Петропавлівський район
 Васюківка — Донецька область, Бахмутський район